Флерио, Зинаида (1829—1890) — французская детская писательница.
 Флерио-Леско, Жан-Батист (1761—1794) — бельгийский архитектор, скульптор и мэр революционного Парижа.

Примечания

См. также 
 Кларе де Флёрьё, Шарль Пьер (1738—1810) — французский мореплаватель, давший название Берингову морю.